Сергей Бородин: Бородин, Сергей Алексеевич (род. 1999) — российский футболист.
 Бородин, Сергей Петрович (1902—1974) — русский советский писатель.